A46 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lelekovice
 A46 – negli scacchi, codice ECO di varie aperture, tra cui l'attacco Torre
A46 – autostrada francese